Příjmení Turner nosí více osobností:

 Aaron Turner (* 1977) – americký kytarista, zpěvák, skladatel a grafik
 Aidan Turner (* 1983) – irský herec
 Andy Turner (* 1980) – britský sportovec atlet
 Antonín Turner (1778–1855) – český stavitel
 Alex Turner (* 1986) – britský hudebník
 Benjamin Brecknell Turner (1815–1894) – jeden z prvních britských fotografů
 Big Joe Turner (1911–1985) – americký bluesový zpěvák
 Colin R. Turner (* 1968) – irský spisovatel a sociální aktivista
 Derek Turner (* 1964) – irský publicista
 Frank Turner (* 1981) – anglický zpěvák a kytarista
 Fred Turner (* 1943) – kanadský rockový baskytarista, zpěvák a skladatel
 Frederick Jackson Turner (1861–1932) – americký historik
 George Turner (malíř) (1841–1910) – anglický krajinář a farmář
 Grant Turner (1958-2023) - novozélandský fotbalista
 Guinevere Turner (* 1968) – americká herečka a scenáristka
 Ike Turner (1931–2007) – americký hudebník
 Jan Turner (* 1971) – český umělec a výtvarník
 Joe Lynn Turner (* 1951) – americký rockový zpěvák
 John Turner (1929–2020) – kanadský právník a politik Liberální strany
 Jonathan H. Turner (* 1942) – americký sociolog
 Josh Turner (* 1977) – americký zpěvák
 Kathleen Turner (* 1954) – americká herečka a zpěvačka
 Lana Turner (1921–1995) – americká herečka
 Lesley Turnerová Bowreyová (* 1942) – australská tenistka
 Mark Turner – více osob, rozcestník
 Martin Turner (* 1947) – anglický baskytarista a zpěvák
 Nat Turner (1800–1831) – americký otrok
 Nik Turner (1940–2022) – anglický saxofonista, flétnista a zpěvák
 Richmond Kelly Turner (1885–1961) – americký admirál
 Sophie Turner (* 1996) – britská herečka
 Steve Turner (* 1965) – americký kytarista
 Ted Turner (* 1938) – americký mediální magnát
 Ted Turner (kytarista) (* 1950) – anglický kytarista a zpěvák
 Toby Turner (* 1985) – americký komik
 Tina Turner (* 1939) – americká zpěvačka
 Victor Turner (1920–1983) – britský kulturní antropolog
 William Turner (1775–1851) – anglický romantický malíř
 William Turner (ornitolog) (1508–1568) – anglický ornitolog a botanik
 Zara Turner (* 1968) – britská herečka

Externí odkazy